Fenyőmag: bizonyos fenyőfajták ehető magja. 
Fenyőmag: a boróka egyik népies elnevezése.